Les Doubles robotiques est un épisode de la série télévisée Stargate SG-1. C'est le dix-neuvième épisode de la saison 1.

Scénario 

SG-1 arrive sur P3X-989 dans ce qui semble être une base désaffectée. Les membres de l'équipe découvrent un peu plus loin un ordinateur : quand Carter commence à le toucher un bruit se fait entendre. O'Neill ordonne de repartir mais ils sont frappés par un rayon énergétique et tombent inconscients.

Ils se réveillent dans une autre salle, ils ont changé de vêtements, un petit homme entre dans la pièce et les accueille. Il s'appelle Harlan et déclare qu'il est le dernier survivant de Altaïr, la planète où ils se trouvent. O'Neill demande ensuite à récupérer ses armes. Sur le chemin, Harlan leur parle de sa planète : la base où ils se trouvent est sous la surface et Harlan est seul pour l'entretenir. La surface, elle, est totalement invivable. Il leur révèle qu'un certain Ubald est le créateur de cette base… et qu'il est mort il y a  heures. O'Neill se surprend à calculer rapidement le nombre d'années correspondant ( ans). Harlan leur dit qu'ils doivent se sentir plus intelligents, plus forts car il a fait d'eux des êtres meilleurs. Étant incapable de leur expliquer en quoi, O'Neill donne l'ordre du départ sur Terre. Et ils repartent malgré les suppliques de Harlan.

Au SGC, Fraiser commence par examiner O'Neill mais lors d'une prise de sang, un liquide blanc apparaît en lieu et place du sang. De plus, Teal'c s'aperçoit qu'il a été débarrassé de son Goa'uld. O'Neill saisit alors un scalpel et s'ouvre l'avant-bras, laissant apparaître un mécanisme : ce sont tous des androïdes ! Le général Hammond les envoie en salle d'isolement.

Plus tard, Hammond va les voir. Ils lui parlent de Harlan et de son âge de  ans et lui déconseillent d'envoyer SG-5 sur Altaïr. À ce moment-là, ils s'effondrent ensemble sur le sol. O'Neill demande qu'on les renvoie sur la planète. Une fois revenus, ils retrouvent immédiatement tous leurs moyens, leurs nouveaux corps manquaient d'énergie. Harlan accourt pour les accueillir et, sous la pression de O'Neill, leur explique qu'il est impossible de les remettre dans leurs corps originels.

Après les avoir installés dans leur chambre, Harlan part réparer une fuite dans l'installation ; il révèle qu'il les a fait ainsi pour qu'ils l'aident à entretenir la base. O'Neill le suit pour aller lui parler et peu après Teal'c part s'isoler. Harlan explique ce qui est advenu de son peuple, la biosphère de leur planète ne pouvait plus supporter leur existence et ils créèrent ces corps afin que certains d'entre eux survivent. Ils étaient mille au début mais ils ont tous disparu, certains en ne revenant pas de leur passage par l'anneau, les autres en se suicidant.

Une panne plus grave survient alors et comme cela les met en danger de coupure d'énergie, O'Neill décide d'aider Harlan. Alors que Carter et Jackson parviennent à dégager une ventilation, O'Neill est rejoint par Teal'c mais celui-ci l'attaque sans un mot. Harlan arrive et désintègre Teal'c. Il part alors affirmant qu'il va réparer Teal'c. Jackson et Carter le suivent et s'aperçoivent qu'il fabrique un autre corps pour Teal'c. Harlan est alors forcé de leur montrer leurs corps. Les membres de SG-1 n'ont pas été transférés dans des corps synthétiques mais ont été copiés. Ils réveillent alors l'équipe originale. Après de longues conversations entre les originaux et les copies, les originaux repartent sur Terre, et O'Neill dit à sa copie de boucher la porte après son départ (pour éviter que le SGC envoie une bombe nucléaire).

Distribution 

 Richard Dean Anderson : Jack O'Neill
 Amanda Tapping : Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Michael Shanks : Daniel Jackson
 Don S. Davis : George Hammond
 Teryl Rothery : Janet Fraiser
 Jay Brazeau : Harlan

Voir aussi 

 Saison 1 de Stargate SG-1

Épisode de Stargate SG-1

it:Episodi di Stargate SG-1 (prima stagione)#Trasferimento di coscienze